Campetto ima više značenja:
 Campetto, Ancona
 Campetto, Cuneo